Brungardt ist der Familienname der folgenden Personen:
 John Balthasar Brungardt (* 1958), US-amerikanischer Geistlicher
 Nicole Brungardt (* 1988), US-amerikanische Bobfahrerin